Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 7,5 километров среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 17 марта. В соревнованиях приняли участие 34 спортсменов из 14 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».

Соревнование началось в 12:40 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Результаты

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Паралимпийских игр 2018
 www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
 www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета